Валерий Крышень:
 Крышень, Валерий Александрович
 Крышень, Валерий Павлович